Thomas Watson kan syfta på bland andra:

 Thomas Watson (omkring 1557–1592), engelsk poet och översättare
 Thomas E. Watson (1856–1922), amerikansk politiker
 Thomas J. Watson (1874–1956), amerikansk företagsledare
 Tom Watson (1949–), amerikansk golfspelare
 Tom Watson (1967–), brittisk politiker (Labour)